Aceasta este o listă de jamo (litere din hangul ce reprezintă consoane și vocale în coreeană; ele sunt componentele blocurilor silabice) care include și litere arhaice. Lista conține informații despre amplasarea lor în Unicode.

În listele de mai jos,
 punctele de cod afișate cu  au fost adăugate în Unicode 5.2. Acestea ar trebui să formeze un bloc silabic pătrat atuci când sunt combinate cu alte jamo, dar fonturile, browserele și/sau sistemele de operare neactualizate le pot afișa incorect.
 punctele de cod afișate cu  au fost corectate în Unicode 5.1 și în KS X 1026-1.
 punctele de cod evidențiate cu  fac parte din setul contemporan de hangul și pot fi compuse aritmetic (în grupuri de 2–3) într-unul dintre cele 11 172 de blocuri silabice aflate în intervalul U+AC00–U+D7AF (vezi explicații mai jos):
 U+1100–U+1112: 19 jamo reprezentând consoane inițiale coreene moderne
 U+1161–U+1175: 21 jamo reprezentând vocale coreene moderne
 U+11A8–U+11C2: 27 jamo reprezentând consoane finale coreene moderne
 toate celelalte jamo (afișate fără fundal galben) sunt învechite; ele nu se folosesc în coreeana contemporană, iar unele procesoare de text nici nu le suportă.
  este asocierea folosită în procesorul de text Hangul, versiunile Wordian–2007, care asocia caracterele jamo cu puncte de cod din regiunea  din Unicode. Începând cu Hangul Office 2010,  a fost înlocuită cu abordarea standard din Unicode.

Caracterele jamo de compatibilitate (U+3130–U+318F) sunt codate în Unicode pentru compatibilitatea cu standardul sud-coreean KS X 1001. Caracterele de compatibilitate și cele de lățime înjumătățită (U+FFA0–U+FFDC) nu sunt combinabile în blocuri pătrate (din cauza ambiguității delimitării silabelor), dar pot fi folosite în aplicații vechi care nu suportă sau nu pot afișa corect întregul set de silabe din hangul, cum ar fi terminalele ieftine sau imprimantele vechi; aceste caractere de compatibilitate pot exista fie în variante de lățime întreagă, fie în variante de lățime înjumătățită (folosite mai ales la terminale de rezoluție mică).

Unicode definește și un set larg de silabe hangul precompuse (U+AC00–U+D7AF), formate din două sau trei jamo, pentru uz general în coreeana contemporană (asocierile lor pentru descompunere canonică nu se găsesc în Baza de Date de Caractere din Unicode, dar sunt specificate printr-un algoritm aritmetic în capitolul 3 din Standardul Unicode) și pot fi descompuse în secvențe de două sau trei jamo (din subintervalele menționate mai sus). Codarea lor inițială (din Unicode 1.0) era diferită (și incompatibilă cu versiunile ulterioare), fiind bazată pe caracterele jamo de compatibilitate (ceea ce înseamnă că ignorau distincția dintre consoanele inițiale și cele finale, rezultând uneori în compuneri automate ambigue sau incorecte).

Consoane

Vocale

Alte caractere 
Acestea nu sunt jamo, dar se folosesc împreună cu jamo și silabe din hangul.

 Spații libere
 : U+115F (inițială), U+1160 (medială)
 : U+3164
 : U+F784 (inițială), U+F806 (medială), U+F86A (finală)
 : U+FFA0
 Diacritice tonale arhaice (／ bangjeom), scrise la stânga blocului silabic, dar codate după, folosite și în scrierea verticală (de exemplu în Hunminjeongeum eonhae):
 Punct (／ geoseong) (, ·): U+302E (ton înalt); a nu se confunda cu jamo-ul învechit  (U+318D), folosit ca medială într-un bloc silabic.
 Două puncte (／ sangseong) (, :): U+302F (ton ascendent).
 Absența marcajelor de ton indica tonul jos (／ pyeongseong).
 În scrierea orizontală, marcajele de ton mută silaba (și textul următor) mai la dreapta. În scrierea verticală, poziția textului rămâne neschimbată, dar marcajele apar tot la stânga silabei.

Referințe 

Limba coreeană